Карл Петтер Лёкен (; род. 14 августа 1966, Карлскуга, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Русенборг» и сборной Норвегии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Лёкен воспитанник клуба «Русенборг». Почти всю свою карьеру Карл провёл в этой команде. Вместе с «Русенборгом» он семь раз выиграл Типпелигу и четыре раза завоевал Кубок Норвегии. В 1991 году он забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром национального первенства. В клубе он выступал на протяжении 11 сезонов. В 1996 году Лёкен перешёл в «Стабек», где по окончании сезона завершил карьеру.

Международная карьера 
14 января 1987 года в товарищеском матче против сборной Болгарии Карл дебютировал за сборную Норвегии. В 1994 году Лёкен был включен в заявку национальной команды на участие в Чемпионате мира в США. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.

Достижения 

Командные

 «Русенборг»
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1988
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1990
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1992
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1993
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1994
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1995
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1996
 Обладатель Кубка Норвегии — 1988
 Обладатель Кубка Норвегии — 1990
 Обладатель Кубка Норвегии — 1992
 Обладатель Кубка Норвегии — 1995

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Типпелиги — 1991

Примечания

Ссылки 
 
 RBK Legends: Kalle Løken

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Стабек»